Rugas

Pessoas
Ruga - líder dos hunos
Espúrio Carvílio Máximo Ruga - cônsul romano

Desambiguação